Vôi, een thị trấn in de Vietnamese provincie Bắc Giang.
 Voi (Kenia)